

Francia 
 Burbach – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Burbach – comune del circondario di Siegen-Wittgenstein (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Burbach – comune del circondario rurale Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)